Mas, Más o MAS pueden hacer referencia a:

Sin tilde 
 Mas, construcción típica provenzal de la Alta Edad Media.

Personas 
 Artur Mas (n.1956), economista y político español del partido Convergencia Democrática de Cataluña.
 Enrique Mas (1907-1975), futbolista español.
 Ézechiel du Mas, militar francés.

Con tilde 
 El signo más (+), usado para identificar números positivos.
 Más (álbum), álbum musical de Alejandro Sanz (1997).
 «Más» (canción de Nelly Furtado), del álbum Mi Plan.
 «Más» (canción de La Oreja de Van Gogh), del álbum A las cinco en el Astoria.
 «Más» (canción de Ricky Martin), del álbum Música + alma + sexo.
 «+» (canción de Aitana).
 «Más» (canción de Sara Cobo).

Siglas

Física 
 El movimiento armónico simple.

Geometría 
 El miliarcosegundo, unidad de medida angular.

Medicina 
 El síndrome de malabsorción (MAS, por sus siglas en inglés), trastorno de la digestión causado por la dificultad para asimilar, absorber o digerir los nutrientes presentes en los alimentos a lo largo del tracto gastrointestinal.

Política 
 Movimiento Amplio Social, partido político de Chile.
 Movimiento Alternativo Social, partido político de España.
 Movimiento al Socialismo, partido político de Argentina.
 Nuevo Movimiento al Socialismo, partido político argentino derivado del anterior.
 Movimiento al Socialismo, partido político de Bolivia.
 Movimiento al Socialismo, partido político de Venezuela.
 Movimiento al Socialismo, partido político de México.
 Partido del Movimiento al Socialismo, partido político de Paraguay.
 Movimiento al Socialismo, partido político de Puerto Rico.
 Muerte a Secuestradores, grupo paramilitar de Colombia.
 Movimiento de Afirmación Social, partido político de Perú.

Aeronáutica 
 El código OACI de Malaysia Airlines (MAS).

Historia 
 Motoscafo Armato Silurante, lanchas torpederas empleadas durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial por la Regia Marina italiana.

Marcas comerciales 
 Cadena de supermercados Martín, Andaluza de Supermercados, cuyo acrónimo es M.A.S.

Enlaces externos